Нижние Борки — название населённых пунктов в России:

 Нижние Борки — село в Горшеченском районе Курской области.
 Нижние Борки — деревня в Темниковском районе Мордовии.